Această pagină este o listă de personalități notabile care s-au născut în statul Maine, sau pentru care Maine reprezintă o parte importantă a identității lor.

Oameni
Maine